Ivica peut désigner :

Toponyme 
Plusieurs localités en Bosnie-Herzégovine :
 Ivica, un village situé dans la municipalité de Bugojno, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Ivica, un village situé dans la municipalité de Kiseljak, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Ivica, un village situé dans la municipalité de Ljubinje et dans la République serbe de Bosnie.

Autres 
 Ivica, un prénom serbe ou croate .